Magnus Olsson ist der Name folgender Personen:

* Magnus Olsson (Segler) (1949–2013), schwedischer Segler 
 Magnus Olsson (Bandyspieler) (* 1972), schwedischer Bandyspieler